Натуральне число 536
 536 рік до нашої ери
 536 рік нашої ери